Berthon ist der Familienname folgender Personen:
 Éric Berthon (* 1961), französischer Freestyle-Skier
 George Théodore Berthon (1806–1892), kanadischer Maler
 Nathanaël Berthon (* 1989), französischer Rennfahrer
 Laurie Berthon (* 1991), französische Bahnradsportlerin
 Paul Berthon (1872–1909), französischer Maler
 René Théodore Berthon (1776–1859), französischer Historien- und Porträtmaler
Siehe auch:
 Berton